Ampurdán puede hacer referencia a:
 Ampurdán, comarca histórica de Cataluña (España).
 Alto Ampurdán, comarca de Cataluña (España).
 Bajo Ampurdán, comarca de Cataluña (España).
 El Ampurdán, escultura del artista español Ernest Maragall i Noble de 1961.